St John's College kan syfta på bland annat:

 St John's College, Cambridge, college vid universitetet i Cambridge
 St John's College, Durham, college vid universitetet i Durham
 St John's College, Oxford, college vid universitetet i Oxford